Rouville ist der Name mehrerer Gemeinden:

In Frankreich:

 Rouville (Oise)
 Rouville (Seine-Maritime)

In Kanada:

 Rouville (Québec)
 Rouville (regionale Grafschaftsgemeinde), in Quebec

Siehe auch:
 Ruville